Diese Liste enthält alle Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin der 8. Legislaturperiode (1979–1981). Zu den Senaten in dieser Legislaturperiode siehe Senat Stobbe II und Senat Vogel.

Präsidium des Abgeordnetenhauses 
 Präsident: Peter Lorenz (CDU) (bis 10. Dezember 1980), Heinrich Lummer (ab 10. Dezember 1980)
 Stellvertreter des Präsidenten: Walter Sickert (SPD) und Karl-Heinz Baetge (FDP)
 Beisitzer: Reinhard Führer (CDU), Nikola Greiff (CDU), Fritz Hiersemann (SPD), Rudolf Rass (SPD), Ingeborg Renner (SPD), Ulrich Schürmann (SPD), Peter Vetter (CDU) und Gabriele Wiechatzek (CDU)

Fraktionen 
 CDU: Heinrich Lummer (Vorsitzender) (bis 10. Dezember 1980), Eberhard Diepgen (stellv. Vorsitzender) (bis 10. Dezember 1980), Vorsitzender (ab 10. Dezember 1980), Karl-Heinz Schmitz (stellv. Vorsitzender), Jürgen Wohlrabe (stellv. Vorsitzender), Heinrich Knafla (Geschäftsführer)
 SPD: Franz Ehrke (Vorsitzender) (bis 8. Januar 1981), Klaus Riebschläger (ab 8. Januar 1981), Jonny Gollnick (stellv. Vorsitzender), Rüdiger Hitzigrath (stellv. Vorsitzender), Gerd Wartenberg (stellv. Vorsitzender), Rainer Papenfuß (Parl. Geschäftsführer)
 FDP: Horst Vetter (Vorsitzender), Jürgen Dittberner (stellv. Vorsitzender), Volker Hucklenbroich (stellv. Vorsitzender), Bernd Löhning (Geschäftsführer)

Mitglieder

Literatur 
 Werner Breunig, Andreas Herbst (Hrsg.): Biografisches Handbuch der Berliner Abgeordneten 1963–1995 und Stadtverordneten 1990/1991 (= Schriftenreihe des Landesarchivs Berlin. Band 19). Landesarchiv Berlin, Berlin 2016, ISBN 978-3-9803303-5-0.

 08